New Albany (Indiana)
 New Albany (Kansas)
 New Albany (Mississipí)
 New Albany (Ohio)
 New Albany (Pennsilvània)